

Geografia
 Gentil – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone
 Fernando Gentil – ex tennista brasiliano
 Mario Gentil Silva – taekwondoka portoghese
 Pascal Gentil – taekwondoka francese
 Thiago Gentil – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate
Le Gentil